Grand Theft Auto: San Andreas (сокр. — GTA: San Andreas, GTA: SA) — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная студией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games; пятая по счёту и третья трёхмерная игра во франшизе Grand Theft Auto. Для консоли PlayStation 2 игра была выпущена 26 октября 2004 года в Северной Америке и 29 октября 2004 года в Европе и Австралии. В вариантах для Windows и Xbox игра появилась 7 июня 2005 года в Северной Америке и 10 июня 2005 года в Европе; версии игры для Xbox 360 и PlayStation 3 были изданы в 2008 и 2012 годах соответственно; в 2013—2014 годах состоялся выпуск версий игры для мобильных ОС (iOS, Android, Windows Phone и Fire OS). В России игра в варианте для Windows была официально локализована и издана компанией «1С-СофтКлаб» 12 февраля 2010 года.

11 ноября 2021 года состоялся релиз сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, в который вошла обновлённая версия GTA: San Andreas.

Геймплей 

Структура геймплея GTA: San Andreas аналогична двум предыдущим играм серии. Основное действие состоит из элементов экшена от третьего лица и автомобильного симулятора в большом и открытом для исследования игровом мире. Вне транспортного средства главный герой, управляемый игроком, может ходить, бегать, прыгать, лазать и плавать (последние 2 возможности являются новыми в серии), а также использовать оружие и драться врукопашную. Игроки могут угнать и использовать множество разнообразных средств передвижения, включая автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, велосипеды, катера, самолёты, вертолёты, суда на воздушной подушке, поезда, танки и даже реактивный ранец.

Открытый мир позволяет игрокам свободно путешествовать и выбирать, чем они будут заниматься в Сан-Андреасе. Для того, чтобы пройти игру и открыть доступ в новые города, необходимо выполнять сюжетные миссии, в остальном же они необязательны и могут быть завершены в любое время. Вне миссий игрок свободен в действиях, и может совершать многие противозаконные в реальном мире поступки: убивать прохожих и полицейских, грабить их, взрывать автомобили и т. д. Однако такие действия привлекают внимание властей, и за главным героем начинают охотиться стражи правопорядка. Чем больше преступлений совершает игрок, тем большие силы привлекаются для его задержания: небольшие проступки пытается уладить местная полиция, в то время как на более высоких уровнях розыска преступника встречают команды специального назначения и даже военные подразделения с поддержкой тяжёлой бронированной техники и воздушным сопровождением в виде полицейских вертолётов.

Также игрок может исследовать возможности игры, находя секреты от разработчиков, играть в мини-игры и выполнять второстепенные миссии. Традиционные для серии несюжетные задания были включены и в GTA: San Andreas — игрок может поработать таксистом, развозя пассажиров, стать пожарным и тушить горящие автомобили, доставлять пострадавших людей в больницу, а также сражаться с преступностью в роли борца за справедливость. За успешное выполнение заданий главный герой получает вознаграждение. Появились и новые миссии (среди которых профессии дальнобойщика, машиниста поезда и курьера, требующие от игрока доставки груза за ограниченное время), а также школы обучения вождению автомобиля и мотоцикла, пилотированию и управлению катерами, которые помогают игрокам обрести необходимые для использования соответствующего транспорта навыки.

В отличие от Vice City и GTA III, в которых при пересечении границ районов города появлялся загрузочный экран, Сан-Андреас представляет собой «бесшовный» мир, в котором игрок может путешествовать без пауз. Экран загрузки появляется в игре только перед внутриигровыми скриптовыми сценами и перед входом в здания. Этот факт был достаточно неожиданным для игроков, учитывая, что площадь штата Сан-Андреас в четыре раза больше размеров Вайс-Сити и в пять раз больше Либерти-Сити (GTA III, Liberty City Stories). Другое заметное отличие между GTA: San Andreas и его предшественниками состоит в том, что в игре отсутствуют т. н. «спрятанные пакеты» (которые были заменены на граффити, скрытые фотографии, подковы и раковины), а также миссии «Ярости» ().

Нововведения 
В игру было включено большое количество новых возможностей.

Появились новые средства передвижения, в том числе велосипеды (которые также принесли и новую систему управления), тягачи с отсоединяемыми трейлерами-прицепами, полицейский мотоцикл, эвакуатор с управляемым краном, комбайн, квадроцикл, аэропланы, военный истребитель, реактивный ранец и поезда. Всего в игре присутствует около двухсот видов транспортных средств (для сравнения — в Vice City было всего 80 видов).

Впервые в серии главный герой может плавать, нырять и перелезать через ограждения.

Для усиления огневой мощи игроки могут стрелять из двух рук, а также управлять автомобилем, в то время как члены своей банды будут вести огонь во время движения. Камера, боевая модель и система прицеливания были переработаны по примеру другой игры Rockstar, Manhunt. Сюда входят как изменение цвета маркера прицеливания с зелёного на красный в зависимости от уровня здоровья цели, так и различные элементы скрытного прохождения миссий.

Также в игру была включена возможность установить маячок на карте местности, после чего на радаре данная точка отображалась специальным значком. Это позволяет быстрее найти дорогу к нужному месту, что было бы особенно актуально в динамичных миссиях в обширном мире Сан-Андреаса.

В игре появились разные номерные знаки, приблизив её к реальности.

Появилась возможность свободно управлять камерой обзора, находясь в транспортном средстве, с помощью компьютерной мыши, чего не было в предыдущих играх.

Персонализация 
Разработчиками была введена возможность изменять внешность главного героя. Одежда и аксессуары (которые игроки могут приобрести во множестве магазинов Сан-Андреаса), новые стрижки и татуировки — всё это может приобрести Си-Джей, и эти изменения вызывают более заметную реакцию у NPC, чем в GTA: Vice City. Также игрок должен следить за здоровьем Карла, регулярно питаясь в фастфуд-ресторанах (например, Cluckin' Bell), в столовых, барах и ночных клубах, перекусывая в торговых автоматах, или покупать еду у уличных продавцов. Поглощение пищи и физические упражнения влияют на мускулатуру и внешность главного героя. Если Карл съест слишком много за короткий промежуток времени, то почувствует недомогание и его стошнит, а если он переедает регулярно, то растолстеет и станет медленнее двигаться. Если же главный герой долгое время не ест, он теряет мускулатуру, а позже начинает уменьшаться и здоровье. Также в игре отмечаются некоторые навыки Карла: вождение, стрельба, выносливость и объём лёгких, которые совершенствуются каждый раз, когда их использует игрок. Всё это представляет собой элементы ролевой игры в GTA: San Andreas.

Си-Джей может изучить три разных стиля рукопашной борьбы в гимнастических залах в каждом из трёх городов игры. Также главный герой может разговаривать со многими прохожими, включая наркодилеров, проституток и членов его банды. Прохожие могут сказать Карлу своё мнение насчёт его причёски или одежды, и на их мнение можно отреагировать дружелюбно или враждебно. Авторитет Карла среди членов банды «Grove Street Families» изменяется в зависимости от его внешности и действий, а также отношений с его девушками. Rockstar заявляли, что у Си-Джея в сумме около 4200 строчек в монологах и диалогах, которые он произносит на улицах.

Кражи с проникновением в жилище 
Другой криминальной составляющей игры является возможность грабить дома. Угоняя грузовик для перевозки награбленного, Си-Джей может проникать в жилые здания и выносить ценные вещи. Украденное игроком отвозится на грузовике в специальное место и обращается в наличные. В случае, если Си-Джей награбит имущества на сумму 10000 долларов, то в награду он получит 3000 долларов и неограниченную способность к быстрому бегу.

Мини-игры 
Разработчики включили в проект множество разнообразных мини-игр, таких как баскетбол, бильярд, ритмические игры в виде дискотек и «танцев» на автомобильной гидроподвеске («лоу-райдинг»), игровые автоматы с классическими аркадными развлечениями — Gyruss и Gradius (в игре соответственно They Have Crawled From Uranus и Go Go Space Monkey). Присутствует и вышеупомянутая возможность играть в азартные игры: блэкджек, покер, рулетка и другие игры, типичные для казино.

Мультиплеер 
Кооперативный режим для двух игроков присутствует в версиях игры для PlayStation 2 и Xbox. Маркеры, обозначающие режим для двух игроков, присутствуют в нескольких регионах Сан-Андреаса. Если один игрок подойдёт к маркеру, а второй нажмёт на своём контроллере любую кнопку, включится специальный режим игры, аналогичный миссиям «Ярости» в предыдущих частях серии. Два игрока могут использовать машину или путешествовать пешком. Оба управляемых персонажа видны на экране одновременно, из-за чего они не могут отходить далеко друг от друга. Также моддеры пытались сделать модификацию, которая добавит этот скрипт и в ПК-версию. У них это отчасти получилось, хотя специфика платформы вызывала известные сложности с управлением.

Для ПК-версии San Andreas было создано несколько неофициальных модификаций, которые позволяют играть по Интернет и локальной сети. На сегодняшний день известны следующие модификации: Multi Theft Auto, Tournament, Rumble и San Andreas Multiplayer, пользующийся большой популярностью благодаря широким возможностям для создания игровых режимов.

SA-MP 0.1 появился в 2006 году, и быстро завоевал популярность. MTA стала не так популярна, поскольку долго разрабатывалась в «приватном» режиме, и изначально претендовала на место гоночной многопользовательской игры, однако на настоящий момент, имеет более широкую функциональность за счёт почти полностью переписанного исполняемого файла.

Сюжет и описание

Сюжет 
Действие игры происходит в 1992 году, в вымышленном штате Сан-Андреас. Игрок управляет главным героем Карлом Джонсоном () по кличке Си-Джей (), афроамериканцем. Си-Джей вернулся в Лос-Сантос после пяти лет жизни в Либерти-Сити. Он уехал из Лос-Сантоса в 1987 году из-за смерти своего младшего брата Брайана, в которой его винил старший брат Шон Джонсон по кличке Свит (). В город он приехал на похороны своей матери, Беверли Джонсон. Она была убита врагами Свита во время драйв-бая.

На пути домой Си-Джея задерживает офицер полиции Лос-Сантоса Фрэнк Тенпенни, глава подразделения по специальным операциям C.R.A.S.H. (акроним от , дословно ; в официальной русской локализации — Департамент по борьбе с организованной преступностью). Тенпенни обвиняет Си-Джея в убийстве другого члена C.R.A.S.H., офицера Ральфа Пенделбери, которого он сам же и устранил после того, как Пенделбери начал расследовать незаконную деятельность Тенпенни. Впоследствии Тенпенни и его сослуживец Эдди Пуласки, шантажируя Карла сфабрикованным обвинением против него, принуждают его работать на них, убивая людей, представляющих угрозу для преступной деятельности Тенпенни.

После разговора в полицейской машине Си-Джея выбрасывают в самом центре враждебного к нему криминального района, находящегося под контролем афроамериканской уличной банды Ballas. Поскольку Карл представляет банду Семей Гроув-стрит, Балласы являются его заклятыми врагами.

Благополучно добравшись до дома своей семьи, Си-Джей встречает в нём своего старого друга Мэлвина Харриса по кличке Биг Смоук () и едет с ним на похороны своей матери.

На кладбище Карл встречается со своим старшим братом Свитом, сестрой Кендл и старым другом Лэнсом Уилсоном по кличке Райдер (). Свит с самого начала агрессивно ведёт себя по отношению к Си-Джею, Кендл же настроена доброжелательно. Сразу после появления Карла между ним и Свитом происходит ссора, и Кендл уходит, заявив, что отправляется повидаться с Цезарем Виальпандо — своим парнем. Как выясняется, Цезарь — главарь враждебной мексиканской банды Варриос Лос-Ацтекас (), и Свит категорически против его отношений с Кендл. На обратном пути Свита, Биг Смоука, Райдера и Си-Джея обстреливают Балласы из машины, и им приходится спешно возвращаться в родной квартал на велосипедах.

Далее по сюжету игры Карл начинает мало-помалу втягиваться в криминальную деятельность своей банды, закрашивая теги вражеских группировок, участвуя в стрельбе из автомобиля на ходу против Балласов, совершая кражи оружия для членов своей банды и захватывая территории группировки Баллас и латиноамериканской банды Лос-Сантос Вагос. Видя значительный вклад Си-Джея в общее дело, Свит постепенно смягчается по отношению к Карлу и в конце концов между братьями происходит примирение.

По просьбе Свита Карл отправляется на соревнования лоурайдеров, в которых участвует мексиканский бойфренд Кендл. После того, как Си-Джей побеждает в соревновании, он встречается с Цезарем Виальпандо, который предлагает ему свою дружбу. Именно Цезарь впоследствии открывает Карлу глаза на предательство его старых друзей Биг Смоука и Райдера, связавшихся с коррумпированным C.R.A.S.H. и бандой своих заклятых врагов Баллас.
В тот день, когда Карл узнаёт об измене, банда Семей Гроув-стрит во главе со Свитом совершает очередной налёт на Балласов. Чтобы предупредить брата, Си-Джей мчится через весь город на место перестрелки и обнаруживает Свита раненым. Карл вступает в неравный бой с многочисленной бандой Балласов, зная, что с минуты на минуту к месту разборок должна прибыть полиция. В тот момент, когда бандитов окружают копы, члены банд убегают, а Карл остается с раненым братом. Их арестовывают.

Свита помещают в тюремный госпиталь, а Си-Джей остается на свободе, с условием, что он будет продолжать работать на Тенпенни и Пуласки. Его увозят в небольшой населённый пункт Эйнджел-Пайн (), подальше от Балласов и Биг Смоука, где он выполняет поручения Тенпенни, знакомится с Праведником (), белым хиппи, у которого Тенпенни покупает наркотики, участвует в гонках, организованных представителем китайских Триад Ву Зи Му (он же Вузи), встречается с кузиной Цезаря Каталиной, психически нездоровой особой, с которой он совершает несколько ограблений, причём за короткое время их знакомства Каталина успевает влюбиться в Карла, изнасиловать его и порвать с ним отношения, уехав в Либерти-Сити с гонщиком Клодом (главным героем GTA III) в конце миссии «Прощай, любимая…».

В этой же миссии Си-Джей выигрывает в гонке с Клодом гараж в Сан-Фиерро. Только приехав на место, Карл понимает, что его обманули — гараж оказывается заброшенным и набитым рухлядью и мусором, и только вмешательство Кендл не позволяет Си-Джею отказаться от него. При помощи Праведника Карлу удается собрать команду для работы в гараже — механиков Дуэйна, Джетро (персонажей GTA: Vice City) и электронщика Зеро. В дальнейшем он вместе с Цезарем также занимается угоном автомобилей.
В Сан-Фиерро, как и в Лос-Сантосе, присутствуют банды — это китайские Триады и враждующая с ними вьетнамская группировка «Па́рни из Дананга» (), а также латиноамериканцы Сан-Фиерро Рифа ().

Во время своего пребывания в Сан-Фиерро Карл помогает своему новому другу Ву Зи Му в войне с вьетнамскими бандами и противостоит преступному синдикату «Локо», в котором состоит его бывший кореш Райдер. Постепенно Си-Джей входит в доверие к одному из членов синдиката, сутенёру Джиззи Би, затем через него выходит на других членов — Ти-Боуна Мендеса () (главаря San Fierro Rifa) и его партнёра Майка Торено — агента ЦРУ, использующего доходы от наркобизнеса для финансирования латиноамериканских повстанцев. Сначала Си-Джей устраняет Джиззи, затем при помощи Цезаря и китайских Триад, возглавляемых Вузи, срывает встречу синдиката «Локо» с картелем Биг Смоука, убивает Райдера, Мендеса и сбивает вертолёт с Торено на борту. Предполагается, что Майк Торено мёртв, однако впоследствии он вновь появляется, уже не как наркоторговец, а как правительственный агент, на которого Карл работает, чтобы освободить своего брата.

Затем по сюжету игры Карл попадает в Лас-Вентурас, город развлечений, списанный с Лас-Вегаса. Получив долю в казино Ву Зи Му «Четыре дракона», Си-Джей помогает Триадам разобраться с итальянской мафией, организует и осуществляет ограбление конкурирующего казино «Калигула». Глава мафии дон Сальваторе Леоне угрожает Карлу по телефону, на что герой лишь дразнит дона. После выполнения очередного задания (убийства ещё одного нежелательного лица) Карл отдаёт досье (улику против Тенпенни) Фрэнку. Получив досье, Тенпенни вырубает лопатой Джимми Эрнандеса, молодого полицейского, убившего офицера Пенделбери под давлением Тенпенни и Пуласки и сдавшего Тенпенни, не желая быть таким же коррумпированным копом. Тенпенни уезжает вместе с досье, приказывая Карлу вырыть могилу для Эрнандеса и для самого Карла, которого должен пристрелить Пуласки. Но внезапно приходит в себя Эрнандес и пытается ударить Пуласки, но последний выстрелил ему в живот, и тело Эрнандеса падает прямо в могилу, вырытую Карлом. После убийства Пуласки пытается скрыться на автомобиле, попутно грязно высказываясь о семье Карла. Карл в порыве ярости догоняет его и убивает.

Также в Лас-Вентурасе Карл спасает от самоубийства скатившегося рэпера Мэдд Догга (), которого затмил О-Джи Лок. Позже, в Лос-Сантосе Си-Джей помогает Мэдд Доггу вернуть раймбук рэпера.

После своего возвращения в Лос-Сантос Си-Джею наконец удается добиться от Торено освобождения своего брата. Вместе с братом они едут домой, на Гроув-стрит, и обнаруживают родной квартал в полном запустении. Впоследствии главному герою приходится заново захватывать все вражеские районы. Офицера Тенпенни арестовывают и судят. Но по каким-то причинам все свидетели исчезли (убиты Карлом или пропали без вести), из-за чего продажный офицер был оправдан. Это вызывает недовольство жителей Лос-Сантоса и массовые беспорядки в городе. В финальной части сюжета Свит выясняет секретное местоположение дворца Биг Смоука и его самого, после чего Карл и Свит отправляются туда. Си-Джей с боем врывается во дворец и убивает всю охрану. После этого он поднимается на 4 этаж, где обнаруживает Биг Смоука, курящего крэк и играющего в видеоигру. Си-Джей предлагает Смоуку сдаться, но тот в ответ достаёт боевой дробовик. В перестрелке Карл смертельно ранит Смоука, после чего тот, умирая, признаётся Карлу, за что он предал банду.

Однако свидетелем перестрелки становится офицер Тенпенни, нацеливший свой дробовик на Карла и заставляя его набить свой чемодан деньгами. После этого он неудачно пытается убить Си-Джея и поджигает лабораторию. Карлу удаётся прорваться к выходу, но к этому времени Тенпенни уже уезжает на пожарной машине. Свит, желая отомстить Тенпенни, цепляется за конец лестницы. Карл устремляется в погоню за пожарной машиной. Си-Джей подъезжает к машине так, что Свит падает на капот его машины, после чего братья Джонсоны меняются местами (Свит ведёт машину, Си-Джей отстреливается от Балласов, Вагосов и копов). На счастье братьев, Тенпенни теряет управление, и машина падает прямо на родную улицу Карла и Свита. После автокатастрофы Тенпенни выбирается из машины и умирает от полученных ран на глазах Карла, Свита, Цезаря, Кендл и непонятно откуда взявшегося Праведника. Си-Джей направляет на Тенпенни ствол, но Свит его останавливает, говоря, что «он сам погиб в автокатастрофе и никто в этом не виноват». Карл остаётся в Лос-Сантосе и становится новым менеджером Мэдд Догга. Сам же Мэдд Догг получает награду «Золотой диск». На последних секундах кат-сцены Карл решает выйти на улицу, «чтобы посмотреть, что там происходит»…

Персонажи 

Огромный открытый игровой мир и разнообразие окружения позволили разработчикам включить в игру заметно больше стилей и интересных историй, чем в GTA III или Vice City, что коснулось и персонажей.

В игровом мире Сан-Андреас присутствует большое количество уличных персонажей, которые могут разговаривать между собой и с Карлом. Некоторые персонажи привязаны к локациям, таким как трущобы, сельская местность, китайские кварталы или промышленные районы. Также в каждом городе имеются свои уникальные персонажи.

Главной темой этапа игры, проходящего в Лос-Сантосе, является война уличных банд, которые сражаются за территорию и влияние в городе. Одной из таких группировок является афроамериканская банда «Кенты с Гроув Стрит», в которую входит главный герой Си-Джей, его старший брат Свит, являющийся авторитетным членом ОПГ, Райдер и Смоук, впоследствии предавшие банду, а также несколько неназванных гангстеров.

Гроув-стрит входят в афроамериканский преступный альянс Семей (), однако в начале сюжета игры враждует с другими бандами альянса «Парни с Севиль» и «Кенты с Темпл». Одной из первых миссий лос-сантосского этапа игры является спасение Свита от гангстеров «Парней с Севиль», также являющихся частью Семей. Их опознавательный цвет — зелёный.

Афроамериканская банда Баллас— заклятые враги «Кентов с Гроув-стрит». Их опознавательный цвет — фиолетовый, и в начале игры их можно встретить практически повсюду — они контролируют все криминальные районы в восточной части города, за исключением Гроув-стрит и района Плайя-дель-Севиль, а также несколько районов в центральной части Лос-Сантоса на пляже Вероны. Кроме того, Балласы иногда появляются на территориях банд Гроув-стрит и устраивают перестрелки с ними.

Латиноамериканская банда Лос-Сантос Вагос контролирует мексиканские кварталы на севере Лос-Сантоса, а также восточный пляж. Члены этой банды носят жёлтые банданы.

Враждовала Гроув-стрит и с латиноамериканской бандой Варриос Лос-Ацтекас. Латиноамериканская банда Варриос Лос-Ацтекас, лидером которой является друг Си-Джея и парень Кендл Цезарь Виальпандо, контролирует несколько кварталов в южной части города. Члены Лос-Ацтекас носят голубые банданы.

Члены банд обычно собираются на своих районах группами, по 3-4 человека, распивают алкоголь, курят сигареты с «травкой» и, в случае ДТП, открывают огонь. При виде представителей вражеских банд они атакуют их. У гангстеров каждой из группировок есть свои предпочтения относительно автомобилей. Так, гангстеров Баллас можно увидеть только за рулём машин Tahoma и Majestic, однако в миссиях игры они используют другие автомобили (например, в нескольких миссиях члены банды Баллас передвигаются на розовом автомобиле Voodoo).

В Сан-Фиерро также присутствуют банды, но они не устраивают перестрелки на улицах и ведут себя довольно спокойно по отношению к главному герою. Если на вопрос о принадлежности к какой-либо банде Си-Джей отвечает отрицательно, они его не атакуют.

Персонажи игры, являющиеся частью сюжета, в большинстве своем принадлежат к криминальному миру — это, прежде всего, ближайшие друзья Си-Джея по банде, авторитетный член китайских Триад Ву Зи Му, мексиканский гангстер и любитель гонок Цезарь Виальпандо, продажные копы Тенпенни и Пуласки, влиятельные представители наркокартелей и мафии (в том числе — русская мафия).

Место действия 
Вымышленный штат Сан-Андреас в основном располагается в южной части Калифорнии и Неваде (США) и включает три главных города. Лас-Вентурас (и окружающая пустыня) основан на Лас-Вегасе и пустыне Мохаве (кладбище самолётов Вердант-Медоуз, являющееся прототипом аэропорта Кингман); Лос-Сантос и окружающая местность напоминают Лос-Анджелес и калифорнийские пустоши; Сан-Фиерро — эквивалент Сан-Франциско. Игроки могут взойти на 800-метровую гору Чиллиад (в реальности — гора Дьябло), спрыгнуть на парашюте с различных возвышенностей и небоскрёбов и посетить 12 городков и деревень в трёх округах: Округ Ред (), Округ Флинт () и Округ Боун (), крупную дамбу с гидроэлектростанцией (основана на плотине Гувера, расположенной на границе штатов Аризона и Невада), огромную секретную военную базу под названием «Зона 69» (явный намёк на известную «Area 51»), радарную установку и множество других географических достопримечательностей. Сан-Андреас занимает 36 км², что почти в четыре раза больше Вайс-Сити, и в пять раз — Либерти-Сити в Grand Theft Auto III.

Лос-Сантос 
Лос-Сантос состоит из абсолютно разных 32 районов, начиная от беднейших гетто с высоким уровнем преступности, и заканчивая бизнес-районами с большим количеством небоскребов и дорогих автомобилей, в которых находятся телевизионные студии, международный аэропорт.

Так как Лос-Анджелес послужил основой для Лос-Сантоса в сеттинге, то разработчики игры внесли в него основные узнаваемые места реального города. В нём можно найти башни Уоттс, выставочный центр Лос-Анджелеса, небоскрёбы ( и Башня Банка США), голливудскую Аллею Славы, кинотеатр Грумана и Обсерваторию Гриффита. Город делится на несколько основных районов, включая криминальный Гэнтон, Айдлвуд и Восточный Лос-Сантос (основаны соответственно на пригородах Комптон, Инглвуд и восточном районе Лос-Анджелеса). Также присутствует оживлённый деловой центр города, элитные районы Родео и Малхолланд и сияющий Вайнвуд, основанный на известном Голливуде. На склоне одного из холмов расположена огромная надпись «VINEWOOD», выполненная в том же дизайне, что и надпись «HOLLYWOOD». Также есть промышленный район Оушен-Докс.

Сан-Фиерро 
Сан-Фиерро представляет собой интерпретацию таких известных мест, как район Хейт-Эшбери (Хэшбери), Кастро (Куинс), Чайнатаун и мост Золотые Ворота (Мост Гант), также в городе воссоздан холмистый рельеф и знаменитые городские трамваи Сан-Франциско. У города есть и другие достопримечательности, в том числе башенные часы Embarcadero, небоскрёб Трансамерика-Пирамид («Биг Поинт Билдинг») и изогнутая улица Ломбард-стрит (Винди-винди-винди-винди-стрит), а также шотландские достопримечательности, среди которых железнодорожный мост Форт и автомобильный мост Форт (Oakland Bay Bridge в Сан-Франциско). В городе существует район под названием Гарсия, названный в честь лидера музыкальной группы Grateful Dead, родившегося в Сан-Франциско — Джерри Гарсия, а также здание мэрии, аналогичное таковому в Сан-Франциско.

Лас-Вентурас 
В Лас-Вентурасе игрок может наблюдать многочисленные казино, а в некоторые зайти и сыграть в них. Доступны такие игры как покер, рулетка, блэкджек, а также игровые автоматы. В игре присутствует возможность поставить на результаты скачек (эта мини-игра доступна и в других регионах Сан-Андреаса). В дополнение к казино в Лас-Вентурасе существуют стриптиз-клубы. Самые известные казино Лас-Вегаса детально перенесены в Лас-Вентурас; среди них казино «Кам-э-лот» («Come-a-Lot»), «Сфинкс» и соседний отель в виде египетской пирамиды — «Люксор» («The Camel’s Toe»), а также «Pioneer Club», где расположены известные неоновые рекламные вывески в виде ковбоя и девушки, заменённые разработчиками на персонажей GTA: Vice City — Эвери Каррингтона и Кенди Сакс соответственно.

История

Предположения 
О продолжении серии Grand Theft Auto было официально объявлено 29 октября 2003 года, выпустить игру Rockstar Games планировала в четвёртом квартале 2004 года. До выхода игры слухи относительно содержания сводились к двум теориям: действие игры будет происходить в современном штате Сан-Андреас (основан на Калифорнии и Неваде) или в 1970-е годы в Син-Сити (основан на Финиксе, Аризона).

Даты выхода 
17 и 21 декабря 1999 года Take-Two Interactive зарегистрировала десять торговых марок, имеющих отношение к серии (GTA 5, GTA 6, GTA: San Andreas, GTA: Sin City, GTA: Bogota, GTA: Tokyo). В прессе это сообщение появилось 12 января 2004 года; стало очевидным, что эти названия предназначены для грядущих игр серии.

1 марта 2004 года в ходе своей пресс-конференции Take-Two объявила, что Grand Theft Auto: San Andreas выйдет во вторник, 19 октября 2004 года в США, 22 октября — в Европе и 29 октября — в Австралии. Первые подробности относительно содержания игры относятся к 11 марта, когда было заявлено, что Сан-Андреас не один город, а целый штат с тремя мегаполисами: Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, которые основаны на городах Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Лас-Вегасе.

Дата выхода игры изменилась 9 сентября 2004 года, после публикации финансового отчёта Take-Two за третий квартал 2004 года. Было объявлено, что версия для PlayStation 2 не появится раньше 26 октября 2004 года в Северной Америке, 29 октября в Европе и 15 ноября в Австралии из-за того, что Rockstar необходимо время для удаления сомнительного содержимого, которое может повлечь ограничения на продажу игры. Несмотря на это, австралийская версия вышла 29 октября как многоязычная европейская PAL-версия. В то же время Take-Two анонсировала версии для PC и Xbox, запланировав начало продаж на 7 июня 2005 года.

Порт для Xbox и PC вышел в срок, 7 июня 2005 года в США и 10 июня в Европе. Аналогично предыдущим играм серии, обе версии имели текстуры более высокого разрешения, возможность прослушивать пользовательскую музыку в MP3-файлах как дополнительное радио в игре, а также функцию видеоповтора последних 30-ти секунд игры. Версии для консолей также имели режим кооперативной игры для двух игроков; на PC такая возможность отсутствовала, однако позже была восстановлена посредством модификации.

В ноябре 2013 года Rockstar Games на своем сайте официально сообщила о том, что Grand Theft Auto: San Andreas будет издана на мобильных устройствах, последовав таким образом за Grand Theft Auto III. Согласно сообщению, мобильная версия игры будет представлять собой не порт с других платформ, а новую версию с динамическими детализированными тенями, повышенной дальностью прорисовки, обогащенной цветовой палитрой, а также улучшенными моделями автомобилей и персонажей. Кроме того, игра получит улучшенную систему контрольных точек, три различные контрольные схемы для сенсорного управления и полную поддержку кнопочных контроллеров. Релиз мобильной версии игры, получившей подзаголовок Mobile, вышла на ОС iOS и Android 12 и 19 декабря 2013 года соответственно.

San Andreas на лентах новостей 
Газета Calaveras Enterprise в выпуске за 3 ноября 2004 года сообщила, что Торговая ассоциация сигнализирует о популярности игры в реальном Сан-Андреасе, городке в Калифорнии. Более того, издание утверждало, что в этом городе живёт реальный Карл Джонсон, бывший пастор (однофамилец CJ’я — главного героя Grand Theft Auto: San Andreas).

20 июля 2005 года продажи игры были приостановлены, и игре присвоили новый рейтинг ESRB — «Только для взрослых» ( [AO]). Это делало Grand Theft Auto: San Andreas единственной игрой с рейтингом «AO», изданной массово на консолях в США. Такое решение ESRB приняла из-за появления в Интернете игровой модификации «Hot Coffee» (), которая открывала скрытые возможности в игре, удалённые из геймплея и случайно оставленные разработчиками в виде файлов. Rockstar Games стояла перед выбором: наклеить на коробки с игрой новый рейтинг, или отозвать все копии из магазинов, заменив на версию без скрытого содержимого.

Во многих торговых сетях поставщики были вынуждены изъять из продажи игру вследствие того, что по внутренним правилам они не распространяли игры с рейтингом «AO». Для PC-версии Rockstar North выпустила специальный патч «Cold Coffee» (), распространявшийся через вновь созданный портал No More Hot Coffee () и переиздала Grand Theft Auto: San Andreas с первоначальным рейтингом «Mature» («От 17 лет»). Версии для игровых приставок также были исправлены в составе издания GTA: Trilogy Pack для Xbox и в «Special Edition» для PlayStation 2 (последнее издание также содержало документальный фильм «Sunday Driver»).

Саундтрек 

Как и в двух предыдущих частях серии, в San Andreas множество разнообразных музыкальных композиций, взятых из того периода времени, в котором проходит игра. Наиболее известными исполнителями, включёнными в саундтрек, стали: Faith No More, Depeche Mode, James Brown, Soundgarden, Rage Against the Machine, Cream, Alice in Chains, KISS, Guns N' Roses, Snoop Dogg, N.W.A., 2Pac, Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, Stone Temple Pilots, Lynyrd Skynyrd и Ozzy Osbourne.

В San Andreas существует одиннадцать радиостанций: WCTR (новости), Master Sounds 98.3 (рейр-грув), K-Jah West (даб/регги), CSR (нью-джек-свинг), Radio X (альтернативный рок), Radio Los Santos (гангста-рэп), SF-UR (хаус), Bounce FM (фанк), K-DST (рок), K-Rose (кантри) и Playback FM (хип-хоп).

Xbox- и PC-версии игры, а также портативное издание, содержат дополнительную радиостанцию, на которой можно проигрывать музыку в формате MP3, загруженную пользователем в специальный каталог.

Пересечения с другими играми серии 
Множество персонажей, мест и вымышленных элементов из предыдущих частей серии Grand Theft Auto упоминаются в GTA: San Andreas. Большинство из них незначительно изменено с учётом времени, прошедшего до и после событий тех игр. Действие GTA: Vice City происходило до событий San Andreas и поэтому ссылки на эту игру встречаются чаще всего, однако многие моменты напоминают и о GTA III.

Также в игре присутствует история знакомства Клода — главного героя Grand Theft Auto III с его любовницей Каталиной, которая предаёт его в начале GTA III, что задаёт в итоге картину сюжетного действия в последней. Кроме того в игре есть некоторые герои из Vice City: Кен Розенберг, в San Andreas — менеджер казино Калигулы, а прежде — друг и адвокат главного героя GTA: Vice City Томми Версетти, упоминаемого в миссии «Мясной бизнес»; британский звукорежиссёр Кент Пол и его помощник Маккер, а также Сальваторе Леоне — глава мафиозной семьи из GTA III и его жена Мария. Из Vice City в San Andreas вернулись механики Дуэйн и Джетро, в Вайс-Сити бывшие рабочими лодочной мастерской, а после приобретения последней Томми Версетти переехавшие в Сан-Андреас; в Сан-Фиерро они берутся помогать Карлу в его новом гараже. Также в магазине Зеро на полках можно увидеть фигурки персонажей из Vice City.

Скандал, вызванный модификацией «Горячий кофе» 

В середине июня 2005 года в сети Интернет появился файл, ставший впоследствии причиной серьёзных осложнений у Rockstar Games — модификация «Hot Coffee» (). Такое название модификация получила за скрипт, с помощью которого в игре открывались ранее скрытые сексуальные сцены. В немодифицированной игре главный герой провожал свою подругу до двери её дома, после чего она спрашивала о том, не хочет ли Сиджей зайти на чашку кофе. Если игрок соглашался, камера показывала здание снаружи и немного подрагивала, в то время как из дома доносились стоны.
После установки модификации игроки могли зайти домой к девушке главного героя и совершить половой акт в виде мини-игры. Код, который отвечал за скрытую сцену, был найден и в версии игры для консолей. Жёсткая реакция общественности и высказывания некоторых высокопоставленных чиновников США, которые последовали вслед за выходом «Горячего Кофе», повлекли за собой временное прекращение продаж GTA: San Andreas, изменение рейтинга с «M» («От 17 лет») на «Adults Only» («Только для взрослых»). В августе 2005 года выходит патч до версии игры 1.01 (этому патчу Rockstar Games посвятили отдельный сайт). Следующее переиздание игры выпускается уже без скрытого содержимого порнографии. 4 января 2008 года Take-Two Interactive Software открыла специальный сайт gtasettlement.com (ныне не функционирующий), где обладатели версии GTA: San Andreas, содержащей скрытый контент, могли оставить онлайн-заявку или скачать форму заявления для отправки по почте для бесплатного обмена своих дисков с игрой на подвергшийся цензуре вариант или получить денежную компенсацию в размере от $5 до $35. Данное предложение было доступно до 16 мая 2008 года. Согласно публикации газеты New York Times, за время скандала за материальной компенсацией к компании обратилось всего лишь 2676 человек.

В 2015 году вышел фильм «Переломный момент» о юридической вражде между Rockstar Games и адвокатом Джеком Томпсоном, в котором, кроме всего прочего, описывалась и история, связанная с модификацией «Горячий кофе».

Дополнительные материалы 
«Вступление» () — 22-минутный видеоролик, созданный на движке игры, который вышел на DVD вместе с отдельно изданным саундтреком GTA: San Andreas. Фильм повествует о событиях до завязки игры и оканчивается телефонным звонком Карлу, когда брат сообщает ему о смерти его матери.

Особенности региональных релизов игры

Россия 
В России была официально локализована и издана ПК-версия игры компанией «1С» 12 февраля 2010 года. Игра в данном релизе представлена в оригинальном озвучивании с русскими субтитрами. Выпущена в продажу в двух вариантах — в джевел-упаковке и в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя и картой игрового мира.

Япония 
25 января 2007 года компания Capcom выпустила в Японии Grand Theft Auto: San Andreas для PlayStation 2. Игре был присвоен рейтинг Z (для лиц старше 18 лет), также из-за жёсткой цензуры был внесён целый ряд поправок в игровой процесс: убийство прохожих на улицах перестало приносить прибыль в виде выпадающих из трупов денег, сами трупы недоступны для избиения, а также было вырезано несколько миссий, не затрагивающих основную сюжетную линию, которые были связаны с сексом и убийствами.

Отзывы и критика 

Игра получила восторженные отзывы от многих критиков, которые высоко оценили музыку, историю и игровой процесс. По данным агрегатора обзоров Metacritic, средний балл составил 95 из 100, что является пятой по величине игрой в истории PlayStation 2. IGN оценил игру на 9,9/10 (самый высокий результат, который когда-либо был в игре для PlayStation 2). GameSpot оценила игру в 9,6 баллов из 10. Джефф Герстманн сказал: «San Andreas определённо соответствует названию Grand Theft Auto. На самом деле это, пожалуй, лучшая игра в серии». San Andreas также получил оценку «A» от 1UP.com и 10 баллов от официального американского журнала PlayStation Magazine. Общие похвалы были сделаны об открытости игры, размере штата Сан-Андреас, а также захватывающей сюжетной линии и озвучке. Обозреватель журнала «Игромания» Максим Поздеев поставил Grand Theft Auto: San Andreas девять с половиной баллов из десяти возможных.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
 
Компьютерные игры 2004 года
Компьютерные игры жанра Action
Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для macOS
Игры для Android
Игры для iOS
Steam-игры
Приквелы компьютерных игр
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре
Игры на движке RenderWare
Компьютерные игры, разработанные Rockstar North
Компьютерные игры, изданные Rockstar Games
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, локализованные 1С
Компьютерные игры, изданные Capcom
Компьютерные игры, спродюсированные Дэном Хаузером
Компьютерные игры, спродюсированные Лесли Бензисом